Лазарев, Михаил:
 Лазарев, Михаил Васильевич (более известен как Миша-Самуил; 1848—1907) — переславский юродивый, почитается в православии как местночтимый святой Ярославской епархии.
 Лазарев, Михаил Гаврилович (1923—1992) — советский театральный актёр.
 Лазарев, Михаил Дмитриевич (1927—2019) — электросварщик, Герой Социалистического Труда.
 Лазарев, Михаил Иванович (1946—2021) — предприниматель, просветитель, основатель образовательной компании ИнтернетУрок.
 Лазарев, Михаил Павлович (род. 1938) — советский и российский искусствовед.
 
 Лазарев, Михаил Семёнович (1930—2010) — советский и российский учёный-историк.
 Лазарев, Михаил Сергеевич (? — 1917) — коломенский комиссар, член Совета рабочих депутатов.